Латимер има више значења:
 Округ Латимер (Оклахома)
 Латимер (Мисисипи)
 Латимер (Ајова)
 Латимер (Канзас)